Малый Бердяуш — топоним в России:

 Малый Бердяуш — посёлок в Саткинском районе Челябинской области.
 Малый Бердяуш — река в Челябинской области, левый приток реки Большой Бердяуш.

См. также 
 Бердяуш (значения)
 Большой Бердяуш